Mérida hace referencia a varios artículos:

Municipios e instituciones

En España
 Mérida (España), ciudad capital de Extremadura;
 Ayuntamiento de Mérida (España), autoridad administrativa de Mérida, Extremadura;

En México
 Mérida (México), ciudad capital de Yucatán
 Municipio de Mérida, del estado de Yucatán cuya cabecera es la ciudad de Mérida.
 Ayuntamiento de Mérida (México), cabildo de la ciudad de Mérida;
 Presidente municipal de Mérida, el funcionario que preside el Ayuntamiento en Mérida (Yucatán)

En Venezuela
 Mérida (Venezuela), ciudad capital del estado homónimo.
 Provincia de Mérida
 Estado Mérida, con capital en la ciudad de Mérida.

En Filipinas
 Mérida (Filipinas), municipio en Leyte, Filipinas

Equipos deportivos 
 Estudiantes de Mérida Fútbol Club, club venezolano.
 Venados Fútbol Club, antes Club de Fútbol Mérida, club mexicano de fútbol de Mérida.
 UAE Team Emirates, antes Lampre-Merida, equipo de ciclismo de Emiratos Árabes.

En España
 Mérida Asociación Deportiva, club de fútbol
 Mérida Unión Deportiva, extinto club de fútbol
 Club Polideportivo Mérida, extinto club de fútbol
 Asociación Baloncesto Mérida, extinto club de baloncesto.

Otros 
 Mérida (Brave), protagonista de la película de animación "Brave".
 Ducado de Rausenbach o Ducado de Mérida, título nobiliario de la casa de Rausenbach.